Rugops primus es la única especie conocida del género extinto Rugops significa («primera cara arrugada») de dinosaurio terópodo abelisáurido, que vivió a mediados del período Cretácico, hace aproximadamente 95 millones de años, en el Cenomaniense, en lo que hoy es África.

Descripción 

Aunque se conoce solo por un cráneo parcial encontrado en la Formación Echkar y un maxilar izquierdo de los Lechos de Kem Kem, se estimó inicialmente que Rugops tenía 6 metros de largo y 750 kilogramos de peso según las comparaciones con sus parientes. Estimaciones posteriores sugieren una longitud revisada de 4,4 metros. Al mismo tiempo, otros autores sugieren que medía 5,3 metros de largo y 410 kilogramos de peso. La longitud del cráneo de Rugops era de unos 31,5 centímetros. Paul Sereno, quien dirigió el equipo que descubrió el fósil, dijo que "no es el tipo de cabeza diseñada para pelear o aplastar huesos", sugiriendo que pudo haber sido un carroñero. La parte superior del cráneo tiene dos filas de siete agujeros, cada uno con un propósito desconocido, aunque Sereno ha especulado que pueden haber anclado algún tipo de cresta de exhibición o cuernos, basado en la presencia de surcos para los vasos sanguíneos que forman un camino hacia estos hoyos. Al igual que otros abelisáuridos, Rugops probablemente tenía brazos muy cortos o incluso vestigiales. Probablemente fueron inútiles en la lucha y es posible que solo se hayan utilizado para contrarrestar la cabeza del dinosaurio.

Descubrimiento e investigación
El cráneo de Rugops fue descubierto en 2000 por Paul Sereno, en la Formación Echkar del desierto del Sahara de Níger. Dicho cráneo estaba dotado de crestas óseas recorridas por numerosos vasos sanguíneos, lo que ha llevado a pensar que el animal no las usaba como armas. El cráneo también lleva dos filas de siete agujeros cada una. Se ignora para qué podían servir estas filas de agujeros, aunque se ha especulado que pudieron haber servido como puntos de anclaje para algún tipo de cresta o de cuernos. El descubrimiento del cráneo de Rugops en Níger en 2000 fue un avance crucial en la comprensión de la evolución de los terópodos en esa área y demuestra que esta masa de tierra todavía estaba unida con Gondwana en esa etapa de la historia. Vivió en la misma localidad y período de tiempo geológico que Spinosaurus, Carcharodontosaurus y Deltadromeus.

Los restos de Rugops encontrados hasta la fecha permiten esclarecer la evolución de los abelisáuridos en el África del Cretácico, y demuestran que ese territorio estuvo unido a Gondwana durante ese período de la historia geológica de la Tierra. El nombre de la especie tipo, Rugops primus, significa «primera cara arrugada» y se piensa que es una especie filogenéticamente relacionada con Majungasaurus. Es muy similar a un maxilar sin nombre (UNPSJB-PV247) descrito por Lamanna et al., de la Formación Bajo Barreal, en Argentina.

Clasificación
Se considera que Rugops es un representante básico de Abelisauridae. Este no pertenece ni a Brachyrostra, los abeliáuridos sudaméricanos ni a Majungasaurinae de la India, Madagascar y Europa, con los que se pensaría que estaría más relacionado, sino que es un género aparte, al igual que Kryptops.

Filogenia
Posición basal mostrada en el Cladograma de Tortosa y colegas de 2014.

{{clade| style=font-size:100%; line-height:100%
|label1=Abelisauridae
|1=

Referencias

Véase también 
 Anexo: Géneros válidos de dinosaurios

Enlaces externos 

 Representaciones artísticas de Rugops del Project Exploration
 Rugops en el Dino Directory 
 Project Exploration, Rugops 
 Project Exploration, noticias sobre Rugops
 Lanzamiento de la prensa de Rugops, PDF format
 Especulación de Sereno sobre la deriva continental "Science in Africa"
 Rugops dentro de Abelisauridae en The Thescelosaurus (en inglés)
 Ficha e imagen de Rugops en Dinosaurier-info (en alemán)
 Rugops primus en The Theropod Database (en inglés)

Abelisauroidea
Dinosaurios del Cretácico
Dinosaurios de África